Янис Гринбергс (; 28 февраля 1999, Рига, Латвия) — латвийский футболист, полузащитник клуба «Лиепая».

Биография 
С 4 лет воспитывался в футбольной школе рижского «Сконто». Ученик 31-й школы города Рига.

13 июня 2014 года дебютировал за основной состав клуба, выйдя на замену в матче чемпионата Латвии с клубом «Даугава», за 4 минуты до конца матча. В добавочное время реализовал пенальти в ворота «Даугавы». В возрасте 15 лет и 102 дня стал самым молодым автором гола латвийского чемпионата.

Ссылки 
 Школьник-рекордсмен
 Janis Grinbergs
 15-летний футболист забил гол в чемпионате Латвии
 Jānis Grīnbergs - otrs jaunākais vārtu guvējs Eiropas augstākajās līgās
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Сконто-2»
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК МЕТТА/Латвийский университет
Игроки ФК «Лиепая»